|-
|(37001)||2000 TL29|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,078|| align=right|22,28|| align=right|5,368||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37002)||2000 TP29|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,226|| align=right|17,64|| align=right|4,066||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37003)||2000 TF35|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,065|| align=right|3,01|| align=right|4,545||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37004)||2000 TN36|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,086|| align=right|6,76|| align=right|4,546||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37005)||2000 TO37|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,100|| align=right|10,21|| align=right|5,668||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37006)||2000 TS37|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,233|| align=right|9,08|| align=right|3,578||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37007)||2000 TY37|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,054|| align=right|11,34|| align=right|5,342||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37008)||2000 TB38|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,098|| align=right|13,70|| align=right|5,621||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37009)||2000 TC41|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,051|| align=right|16,48|| align=right|5,492||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37010)||2000 TW42|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,059|| align=right|9,28|| align=right|3,348||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37011)||2000 TZ48|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,061|| align=right|10,55|| align=right|5,217||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37012)||2000 TP51|| align=right|13,5|| align=right|3,330|| align=right|0,140|| align=right|11,85|| align=right|6,076||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37013)||2000 TA54|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,168|| align=right|1,76|| align=right|3,680||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37014)||2000 TW55|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,096|| align=right|10,54|| align=right|5,642||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37015)||2000 TY55|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,179|| align=right|15,17|| align=right|5,593||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37016)||2000 TE57|| align=right|14,6|| align=right|3,016|| align=right|0,123|| align=right|12,78|| align=right|5,237||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37017)||2000 TG57|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,022|| align=right|15,87|| align=right|4,017||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37018)||2000 TE60|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|15,42|| align=right|4,178||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37019)||2000 TA61|| align=right|13,4|| align=right|3,113|| align=right|0,198|| align=right|17,49|| align=right|5,492||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37020)||2000 TE68|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,129|| align=right|3,23|| align=right|4,529||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37021)||2000 UB1|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,113|| align=right|9,49|| align=right|4,175||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(37022) Robertovittori||2000 UT1|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,058|| align=right|4,85|| align=right|4,707||MBA||22. října 2000||Sormano||F. Manca; G. Ventre
|-
|(37023)||2000 UD2|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,078|| align=right|10,23|| align=right|5,369||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(37024)||2000 UM5|| align=right|13,5|| align=right|2,776|| align=right|0,234|| align=right|8,44|| align=right|4,624||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37025)||2000 US5|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|10,45|| align=right|4,567||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37026)||2000 UF6|| align=right|14,3|| align=right|3,234|| align=right|0,138|| align=right|2,35|| align=right|5,816||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37027)||2000 UO6|| align=right|15,0|| align=right|3,186|| align=right|0,174|| align=right|0,48|| align=right|5,687||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37028)||2000 UR6|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,180|| align=right|1,41|| align=right|5,543||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37029)||2000 UZ6|| align=right|14,6|| align=right|2,873|| align=right|0,083|| align=right|2,75|| align=right|4,870||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37030)||2000 UB7|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,164|| align=right|2,68|| align=right|5,168||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37031)||2000 UD8|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,127|| align=right|1,36|| align=right|4,117||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37032)||2000 UL8|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,145|| align=right|9,58|| align=right|4,510||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37033)||2000 UX8|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,091|| align=right|7,88|| align=right|5,312||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37034)||2000 UC9|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,095|| align=right|9,13|| align=right|5,781||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37035)||2000 UQ10|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,181|| align=right|1,03|| align=right|5,488||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37036)||2000 UA20|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|5,458||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37037)||2000 UK21|| align=right|15,2|| align=right|2,834|| align=right|0,062|| align=right|3,22|| align=right|4,770||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37038)||2000 UN21|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,097|| align=right|5,08|| align=right|4,617||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37039)||2000 UX21|| align=right|14,8|| align=right|2,882|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|4,892||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37040)||2000 UP22|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,046|| align=right|4,55|| align=right|4,024||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37041)||2000 UZ22|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,070|| align=right|4,30|| align=right|4,556||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37042)||2000 UN25|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,094|| align=right|5,90|| align=right|3,727||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37043)||2000 US26|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,241|| align=right|5,09|| align=right|4,190||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37044) Papymarcel||2000 UE29|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,175|| align=right|0,36|| align=right|5,402||MBA||27. října 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(37045)||2000 UG34|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,065|| align=right|2,15|| align=right|4,926||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37046)||2000 UP35|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,079|| align=right|3,67|| align=right|4,598||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37047)||2000 UU35|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,040|| align=right|8,55|| align=right|5,157||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37048)||2000 UZ36|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,068|| align=right|2,50|| align=right|4,840||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37049)||2000 UC38|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,197|| align=right|1,48|| align=right|5,389||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37050)||2000 UW38|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,182|| align=right|1,85|| align=right|5,585||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37051)||2000 UH39|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,041|| align=right|2,38|| align=right|5,110||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37052)||2000 UO39|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,139|| align=right|2,29|| align=right|5,421||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37053)||2000 UQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,141|| align=right|6,39|| align=right|4,658||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37054)||2000 UD40|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,101|| align=right|2,11|| align=right|5,160||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37055)||2000 UT40|| align=right|14,6|| align=right|2,810|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|4,710||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37056)||2000 UD42|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,146|| align=right|2,87|| align=right|3,715||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37057)||2000 UN42|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,162|| align=right|3,28|| align=right|3,634||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37058)||2000 US42|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,027|| align=right|4,89|| align=right|4,595||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37059)||2000 UO43|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,085|| align=right|1,77|| align=right|5,174||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37060)||2000 UK45|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,185|| align=right|2,26|| align=right|5,736||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37061)||2000 UL45|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,082|| align=right|3,41|| align=right|4,987||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37062)||2000 UR45|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|5,14|| align=right|3,783||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37063)||2000 UX45|| align=right|14,9|| align=right|2,828|| align=right|0,031|| align=right|2,40|| align=right|4,754||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37064)||2000 UO48|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,170|| align=right|1,37|| align=right|5,619||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37065)||2000 UT48|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,217|| align=right|1,56|| align=right|5,505||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37066)||2000 UJ49|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,135|| align=right|4,42|| align=right|5,004||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37067)||2000 UW49|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,196|| align=right|2,24|| align=right|3,675||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37068)||2000 UZ49|| align=right|14,8|| align=right|2,961|| align=right|0,111|| align=right|2,93|| align=right|5,095||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37069)||2000 UC50|| align=right|14,9|| align=right|2,887|| align=right|0,064|| align=right|2,61|| align=right|4,904||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37070)||2000 UT51|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,055|| align=right|2,75|| align=right|5,050||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37071)||2000 UY51|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,210|| align=right|5,37|| align=right|4,430||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37072)||2000 UF52|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,083|| align=right|2,71|| align=right|4,111||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37073)||2000 UH53|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,044|| align=right|1,03|| align=right|5,035||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37074)||2000 UV53|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,059|| align=right|4,90|| align=right|4,526||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37075)||2000 UC54|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,058|| align=right|16,09|| align=right|5,598||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37076)||2000 UK54|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,113|| align=right|11,20|| align=right|5,328||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37077)||2000 UK55|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,063|| align=right|10,06|| align=right|4,030||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37078)||2000 UZ57|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|5,573||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37079)||2000 UM58|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,114|| align=right|6,04|| align=right|3,441||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37080)||2000 US58|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,194|| align=right|3,16|| align=right|3,579||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37081)||2000 UW59|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,095|| align=right|12,34|| align=right|4,100||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37082)||2000 UH60|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,043|| align=right|3,18|| align=right|4,660||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37083)||2000 UK60|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,119|| align=right|2,82|| align=right|3,648||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37084)||2000 UD61|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,180|| align=right|5,89|| align=right|3,820||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37085)||2000 UO63|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|4,05|| align=right|3,556||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37086)||2000 UU63|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,082|| align=right|6,79|| align=right|3,537||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37087)||2000 UN67|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,144|| align=right|5,00|| align=right|5,756||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37088)||2000 UE70|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,106|| align=right|5,81|| align=right|3,635||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37089)||2000 UQ71|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|7,67|| align=right|4,539||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37090)||2000 UB72|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,049|| align=right|7,18|| align=right|4,270||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37091)||2000 UK72|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,105|| align=right|8,41|| align=right|5,217||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37092)||2000 UG78|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,285|| align=right|9,49|| align=right|5,347||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37093)||2000 UE86|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,016|| align=right|10,86|| align=right|5,142||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37094)||2000 UD87|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,074|| align=right|5,10|| align=right|4,311||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37095)||2000 UR89|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,054|| align=right|3,14|| align=right|5,389||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37096)||2000 UY89|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,058|| align=right|10,91|| align=right|5,486||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37097)||2000 UM90|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,112|| align=right|10,27|| align=right|5,395||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37098)||2000 UL94|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,100|| align=right|7,18|| align=right|4,553||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37099)||2000 UM94|| align=right|14,6|| align=right|2,719|| align=right|0,193|| align=right|9,01|| align=right|4,484||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37100)||2000 UH96|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,078|| align=right|5,33|| align=right|3,998||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37101)||2000 UO96|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,151|| align=right|4,16|| align=right|3,358||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37102)||2000 UW98|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,209|| align=right|5,24|| align=right|3,565||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37103)||2000 UJ99|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,103|| align=right|6,60|| align=right|4,538||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37104)||2000 UP99|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,108|| align=right|5,59|| align=right|3,433||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37105)||2000 UA101|| align=right|14,2|| align=right|2,983|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|5,152||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37106)||2000 UC101|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|6,75|| align=right|3,443||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37107)||2000 UK101|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,131|| align=right|3,82|| align=right|3,344||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37108)||2000 UG102|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,077|| align=right|5,95|| align=right|3,865||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37109)||2000 UZ102|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,153|| align=right|6,47|| align=right|5,463||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37110)||2000 UF103|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,111|| align=right|8,36|| align=right|5,347||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37111)||2000 UP103|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,174|| align=right|5,99|| align=right|5,548||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37112)||2000 UG104|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,177|| align=right|6,42|| align=right|3,302||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37113)||2000 UK104|| align=right|14,5|| align=right|2,353|| align=right|0,112|| align=right|6,24|| align=right|3,608||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37114)||2000 UO104|| align=right|14,5|| align=right|2,926|| align=right|0,065|| align=right|12,71|| align=right|5,003||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37115)||2000 UE105|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,118|| align=right|11,95|| align=right|5,504||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37116)||2000 UG110|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,151|| align=right|14,44|| align=right|4,211||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37117)||2000 VU2|| align=right|13,2|| align=right|6,903|| align=right|0,553|| align=right|13,78|| align=right|18,14||XXX||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(37118)||2000 VW4|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,148|| align=right|1,87|| align=right|3,705||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37119)||2000 VQ6|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,146|| align=right|4,05|| align=right|4,119||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37120)||2000 VS6|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,106|| align=right|8,66|| align=right|5,183||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37121)||2000 VU7|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,031|| align=right|8,43|| align=right|4,284||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37122)||2000 VQ10|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,179|| align=right|6,02|| align=right|4,175||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37123)||2000 VW10|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,125|| align=right|2,10|| align=right|5,410||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37124)||2000 VH11|| align=right|14,6|| align=right|3,143|| align=right|0,132|| align=right|0,54|| align=right|5,572||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37125)||2000 VP12|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,086|| align=right|3,91|| align=right|4,697||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37126)||2000 VX15|| align=right|15,2|| align=right|2,807|| align=right|0,096|| align=right|4,08|| align=right|4,702||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37127)||2000 VU17|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,207|| align=right|2,98|| align=right|5,417||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37128)||2000 VD22|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|1,37|| align=right|3,720||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37129)||2000 VZ22|| align=right|15,0|| align=right|2,860|| align=right|0,046|| align=right|1,02|| align=right|4,835||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37130)||2000 VS26|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,205|| align=right|1,21|| align=right|3,814||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37131)||2000 VW29|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|3,587||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37132)||2000 VB30|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,095|| align=right|10,05|| align=right|4,614||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37133)||2000 VD30|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,268|| align=right|6,44|| align=right|3,561||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37134)||2000 VA32|| align=right|13,9|| align=right|3,041|| align=right|0,115|| align=right|8,93|| align=right|5,302||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37135)||2000 VO32|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,169|| align=right|4,13|| align=right|5,503||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37136)||2000 VA33|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,032|| align=right|3,79|| align=right|4,497||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37137)||2000 VK33|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,138|| align=right|3,64|| align=right|3,854||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37138)||2000 VT33|| align=right|14,8|| align=right|2,918|| align=right|0,095|| align=right|2,41|| align=right|4,984||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37139)||2000 VH38|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,126|| align=right|1,74|| align=right|5,126||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(37140)||2000 VQ38|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,056|| align=right|2,76|| align=right|4,617||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37141) Povolný||2000 VZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,103|| align=right|7,24|| align=right|3,790||MBA||2. listopadu 2000||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(37142)||2000 VK41|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|6,90|| align=right|3,329||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37143)||2000 VG44|| align=right|15,9|| align=right|2,747|| align=right|0,012|| align=right|2,58|| align=right|4,551||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37144)||2000 VL44|| align=right|14,8|| align=right|2,856|| align=right|0,057|| align=right|1,37|| align=right|4,825||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37145)||2000 VZ45|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|5,361||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37146)||2000 VD46|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,168|| align=right|5,56|| align=right|3,550||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37147)||2000 VF48|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,170|| align=right|10,16|| align=right|5,560||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37148)||2000 VF49|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,211|| align=right|2,06|| align=right|5,696||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37149)||2000 VX52|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,077|| align=right|5,68|| align=right|3,730||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37150)||2000 VJ53|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,099|| align=right|6,09|| align=right|4,297||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37151)||2000 VF55|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,187|| align=right|7,64|| align=right|5,230||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37152)||2000 VV56|| align=right|13,3|| align=right|2,309|| align=right|0,295|| align=right|7,17|| align=right|3,509||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37153)||2000 VK57|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,193|| align=right|8,41|| align=right|5,539||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37154)||2000 VZ58|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,121|| align=right|13,92|| align=right|3,717||MBA||8. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(37155)||2000 VD59|| align=right|13,2|| align=right|3,949|| align=right|0,149|| align=right|7,71|| align=right|7,848||HLD||5. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37156)||2000 VB60|| align=right|14,5|| align=right|3,240|| align=right|0,206|| align=right|5,68|| align=right|5,830||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37157)||2000 VD61|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,103|| align=right|4,99|| align=right|5,696||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37158)||2000 VV61|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,190|| align=right|25,36|| align=right|4,225||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37159)||2000 WX|| align=right|14,3|| align=right|3,122|| align=right|0,178|| align=right|1,49|| align=right|5,516||MBA||17. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(37160)||2000 WR5|| align=right|12,5|| align=right|3,137|| align=right|0,109|| align=right|12,33|| align=right|5,556||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37161)||2000 WE9|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,139|| align=right|12,61|| align=right|4,080||MBA||20. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37162)||2000 WV9|| align=right|14,9|| align=right|3,245|| align=right|0,116|| align=right|2,70|| align=right|5,845||MBA||22. listopadu 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(37163) Huachucaclub||2000 WD11|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,167|| align=right|15,54|| align=right|4,125||MBA||19. listopadu 2000||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|(37164)||2000 WT12|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,089|| align=right|9,46|| align=right|5,399||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37165)||2000 WS13|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|15,44|| align=right|4,253||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37166)||2000 WB22|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,123|| align=right|18,45|| align=right|5,483||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37167)||2000 WE22|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,102|| align=right|11,35|| align=right|5,125||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37168)||2000 WL22|| align=right|14,5|| align=right|2,903|| align=right|0,085|| align=right|6,96|| align=right|4,945||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37169)||2000 WX22|| align=right|14,3|| align=right|2,747|| align=right|0,126|| align=right|10,44|| align=right|4,553||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37170)||2000 WY26|| align=right|13,0|| align=right|3,376|| align=right|0,017|| align=right|16,44|| align=right|6,202||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37171)||2000 WO28|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,133|| align=right|15,19|| align=right|4,020||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37172)||2000 WQ32|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,120|| align=right|12,08|| align=right|5,181||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37173)||2000 WW33|| align=right|15,3|| align=right|2,869|| align=right|0,129|| align=right|11,63|| align=right|4,859||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37174)||2000 WE37|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,176|| align=right|12,78|| align=right|4,577||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37175)||2000 WJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,178|| align=right|0,118|| align=right|7,80|| align=right|5,665||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37176)||2000 WB42|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,028|| align=right|0,37|| align=right|4,413||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37177)||2000 WC43|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,032|| align=right|4,65|| align=right|4,103||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37178)||2000 WD45|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,142|| align=right|8,66|| align=right|4,582||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37179)||2000 WW45|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,063|| align=right|4,21|| align=right|4,228||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37180)||2000 WE46|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,049|| align=right|9,37|| align=right|5,232||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37181)||2000 WS49|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,028|| align=right|13,93|| align=right|4,598||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37182)||2000 WW49|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,225|| align=right|18,35|| align=right|5,499||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37183)||2000 WH50|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,145|| align=right|13,62|| align=right|4,492||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37184)||2000 WC53|| align=right|14,8|| align=right|2,839|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,783||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37185)||2000 WJ58|| align=right|13,5|| align=right|3,029|| align=right|0,079|| align=right|15,09|| align=right|5,270||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37186)||2000 WC60|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,274|| align=right|14,68|| align=right|5,428||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37187)||2000 WP60|| align=right|13,0|| align=right|2,619|| align=right|0,239|| align=right|12,24|| align=right|4,238||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37188)||2000 WE61|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,211|| align=right|3,40|| align=right|4,178||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37189)||2000 WJ62|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,068|| align=right|17,38|| align=right|5,177||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37190)||2000 WC63|| align=right|13,1|| align=right|2,457|| align=right|0,227|| align=right|24,77|| align=right|3,851||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37191)||2000 WP69|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,110|| align=right|7,75|| align=right|3,776||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37192)||2000 WL70|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|3,588||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37193)||2000 WF73|| align=right|15,5|| align=right|2,882|| align=right|0,044|| align=right|4,64|| align=right|4,891||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37194)||2000 WG73|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|3,781||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37195)||2000 WD75|| align=right|14,3|| align=right|3,235|| align=right|0,133|| align=right|5,77|| align=right|5,819||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37196)||2000 WR76|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,114|| align=right|4,25|| align=right|4,614||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37197)||2000 WR77|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,047|| align=right|6,04|| align=right|4,680||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37198)||2000 WH79|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,058|| align=right|10,87|| align=right|5,499||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37199)||2000 WV92|| align=right|13,8|| align=right|3,322|| align=right|0,070|| align=right|4,73|| align=right|6,054||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37200)||2000 WC93|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,077|| align=right|8,67|| align=right|4,579||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37201)||2000 WS94|| align=right|14,6|| align=right|2,923|| align=right|0,097|| align=right|1,88|| align=right|4,996||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37202)||2000 WK95|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,226||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37203)||2000 WS98|| align=right|13,0|| align=right|3,001|| align=right|0,109|| align=right|12,12|| align=right|5,197||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37204)||2000 WE100|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,067|| align=right|11,44|| align=right|5,112||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37205)||2000 WD102|| align=right|14,8|| align=right|3,113|| align=right|0,099|| align=right|10,94|| align=right|5,493||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37206)||2000 WQ102|| align=right|13,7|| align=right|2,549|| align=right|0,159|| align=right|14,25|| align=right|4,068||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37207)||2000 WM103|| align=right|13,8|| align=right|2,948|| align=right|0,095|| align=right|14,97|| align=right|5,060||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37208)||2000 WK104|| align=right|15,7|| align=right|2,181|| align=right|0,096|| align=right|4,81|| align=right|3,221||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37209)||2000 WA108|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,048|| align=right|4,53|| align=right|5,307||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37210)||2000 WW113|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,210|| align=right|10,30|| align=right|4,319||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37211)||2000 WK119|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,124|| align=right|11,29|| align=right|5,268||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37212)||2000 WO126|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|9,82|| align=right|5,311||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37213)||2000 WD127|| align=right|15,0|| align=right|2,811|| align=right|0,099|| align=right|10,41|| align=right|4,713||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37214)||2000 WG130|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,226|| align=right|4,92|| align=right|4,117||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37215)||2000 WU131|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,077|| align=right|2,35|| align=right|4,291||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37216)||2000 WZ132|| align=right|14,4|| align=right|2,842|| align=right|0,062|| align=right|10,72|| align=right|4,791||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37217)||2000 WV135|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,091|| align=right|14,25|| align=right|4,622||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37218)||2000 WE137|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,038|| align=right|17,14|| align=right|5,471||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37219)||2000 WN137|| align=right|13,9|| align=right|2,693|| align=right|0,182|| align=right|14,03|| align=right|4,418||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37220)||2000 WX138|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,146|| align=right|3,64|| align=right|3,613||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37221)||2000 WA142|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,073|| align=right|16,16|| align=right|4,374||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37222)||2000 WB142|| align=right|13,8|| align=right|2,536|| align=right|0,096|| align=right|14,30|| align=right|4,038||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37223)||2000 WD142|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|13,91|| align=right|4,408||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37224)||2000 WH142|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,157|| align=right|15,71|| align=right|4,379||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37225)||2000 WN142|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,106|| align=right|15,31|| align=right|4,220||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37226)||2000 WQ142|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,061|| align=right|15,04|| align=right|4,222||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37227)||2000 WW142|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,145|| align=right|26,56|| align=right|4,376||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37228)||2000 WE146|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,034|| align=right|22,49|| align=right|4,148||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37229)||2000 WJ146|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,060|| align=right|15,07|| align=right|4,264||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37230)||2000 WA147|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,071|| align=right|9,81|| align=right|5,233||MBA||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37231)||2000 WW148|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,032|| align=right|12,81|| align=right|3,583||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37232)||2000 WS154|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,079|| align=right|7,49|| align=right|5,058||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37233)||2000 WV154|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,155|| align=right|9,59|| align=right|3,815||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37234)||2000 WY154|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|5,83|| align=right|3,791||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37235)||2000 WP155|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,177|| align=right|5,96|| align=right|3,589||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37236)||2000 WX161|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,038|| align=right|10,80|| align=right|5,131||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37237)||2000 WZ161|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,235|| align=right|12,45|| align=right|5,768||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37238)||2000 WY167|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,216|| align=right|3,29|| align=right|3,636||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37239)||2000 WB168|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,119|| align=right|14,50|| align=right|4,368||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37240)||2000 WP171|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,082|| align=right|14,18|| align=right|4,324||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37241)||2000 WS171|| align=right|14,4|| align=right|2,518|| align=right|0,207|| align=right|12,18|| align=right|3,995||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37242)||2000 WE172|| align=right|13,7|| align=right|2,623|| align=right|0,048|| align=right|14,88|| align=right|4,248||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37243)||2000 WM174|| align=right|14,2|| align=right|2,740|| align=right|0,146|| align=right|13,19|| align=right|4,536||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37244)||2000 WF175|| align=right|13,2|| align=right|3,212|| align=right|0,071|| align=right|18,89|| align=right|5,757||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37245)||2000 WL179|| align=right|13,0|| align=right|3,217|| align=right|0,065|| align=right|11,66|| align=right|5,768||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37246)||2000 WH180|| align=right|14,4|| align=right|3,190|| align=right|0,139|| align=right|7,67|| align=right|5,697||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37247)||2000 WM181|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,134|| align=right|12,24|| align=right|4,577||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37248)||2000 WB182|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,068|| align=right|15,89|| align=right|4,365||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37249)||2000 WZ182|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|16,64|| align=right|4,142||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37250)||2000 WX183|| align=right|14,4|| align=right|3,175|| align=right|0,153|| align=right|9,21|| align=right|5,656||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37251)||2000 WX184|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,058|| align=right|0,89|| align=right|5,381||MBA||29. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37252)||2000 WR186|| align=right|13,2|| align=right|3,024|| align=right|0,157|| align=right|13,57|| align=right|5,257||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37253)||2000 WN188|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,115|| align=right|4,45|| align=right|4,203||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37254)||2000 WO188|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,026|| align=right|8,20|| align=right|4,654||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37255)||2000 WX189|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|4,03|| align=right|5,575||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37256)||2000 WX191|| align=right|14,8|| align=right|2,839|| align=right|0,076|| align=right|11,87|| align=right|4,782||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37257)||2000 XM2|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,071|| align=right|12,24|| align=right|5,440||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37258)||2000 XT3|| align=right|14,2|| align=right|2,448|| align=right|0,049|| align=right|14,15|| align=right|3,829||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37259)||2000 XF4|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,109|| align=right|9,72|| align=right|5,731||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37260)||2000 XR4|| align=right|13,5|| align=right|3,042|| align=right|0,117|| align=right|10,64|| align=right|5,304||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37261)||2000 XC5|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,079|| align=right|8,56|| align=right|4,544||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37262)||2000 XC9|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,221|| align=right|14,00|| align=right|4,028||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37263)||2000 XP12|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,108|| align=right|13,96|| align=right|4,082||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37264)||2000 XS16|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,149|| align=right|8,84|| align=right|5,321||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37265)||2000 XT17|| align=right|13,3|| align=right|2,609|| align=right|0,167|| align=right|14,43|| align=right|4,212||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37266)||2000 XG18|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,063|| align=right|11,69|| align=right|4,596||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37267)||2000 XJ23|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,175|| align=right|12,41|| align=right|4,129||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37268)||2000 XB24|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,174|| align=right|10,36|| align=right|5,275||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37269)||2000 XO24|| align=right|13,8|| align=right|2,604|| align=right|0,051|| align=right|16,38|| align=right|4,202||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37270)||2000 XP32|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,147|| align=right|13,18|| align=right|5,381||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37271)||2000 XR34|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|14,56|| align=right|4,126||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37272)||2000 XR39|| align=right|13,4|| align=right|3,193|| align=right|0,081|| align=right|23,02|| align=right|5,705||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37273)||2000 XP40|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,090|| align=right|14,88|| align=right|4,297||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37274)||2000 XO42|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,267|| align=right|14,68|| align=right|3,584||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37275)||2000 XF43|| align=right|13,3|| align=right|2,595|| align=right|0,173|| align=right|15,81|| align=right|4,180||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37276)||2000 XL43|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,205|| align=right|14,02|| align=right|4,139||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37277)||2000 YJ|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,092|| align=right|22,94|| align=right|3,521||MBA||16. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37278)||2000 YE7|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,149|| align=right|14,22|| align=right|4,526||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37279) Hukvaldy||2000 YK12|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,165|| align=right|8,41|| align=right|4,358||MBA||22. prosince 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(37280)||2000 YT19|| align=right|13,7|| align=right|3,200|| align=right|0,063|| align=right|22,13|| align=right|5,723||MBA||28. prosince 2000||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(37281)||2000 YA61|| align=right|12,1|| align=right|5,075|| align=right|0,062|| align=right|5,77|| align=right|11,44||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37282)||2000 YJ67|| align=right|13,5|| align=right|3,217|| align=right|0,076|| align=right|15,75|| align=right|5,768||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37283)||2000 YA71|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,058|| align=right|12,83|| align=right|5,385||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37284)||2000 YG76|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,141|| align=right|11,72|| align=right|5,355||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37285)||2000 YJ78|| align=right|14,6|| align=right|2,266|| align=right|0,143|| align=right|4,11|| align=right|3,410||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37286)||2000 YL101|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,084|| align=right|23,87|| align=right|5,651||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37287)||2000 YM101|| align=right|13,4|| align=right|2,659|| align=right|0,246|| align=right|13,51|| align=right|4,336||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(37288)||2000 YU121|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,251|| align=right|12,01|| align=right|4,372||MBA||22. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37289)||2000 YK124|| align=right|15,2|| align=right|2,845|| align=right|0,064|| align=right|2,25|| align=right|4,799||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37290)||2000 YX135|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,200|| align=right|9,42|| align=right|4,502||MBA||22. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37291)||2001 AP26|| align=right|13,8|| align=right|3,428|| align=right|0,052|| align=right|8,90|| align=right|6,347||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37292)||2001 AN34|| align=right|13,4|| align=right|2,872|| align=right|0,107|| align=right|13,77|| align=right|4,866||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37293)||2001 AF43|| align=right|13,8|| align=right|3,228|| align=right|0,107|| align=right|11,84|| align=right|5,799||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37294)||2001 BT44|| align=right|15,1|| align=right|2,510|| align=right|0,084|| align=right|6,44|| align=right|3,975||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37295)||2001 BB46|| align=right|13,6|| align=right|2,556|| align=right|0,222|| align=right|10,81|| align=right|4,085||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37296)||2001 BX54|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,125|| align=right|14,50|| align=right|4,030||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37297)||2001 BQ77|| align=right|11,0|| align=right|5,224|| align=right|0,078|| align=right|20,78|| align=right|11,94||JUT||26. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37298)||2001 BU80|| align=right|12,0|| align=right|5,091|| align=right|0,015|| align=right|13,74|| align=right|11,49||JUT||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37299)||2001 CN21|| align=right|11,5|| align=right|5,169|| align=right|0,102|| align=right|29,65|| align=right|11,76||JUT||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37300)||2001 CW32|| align=right|11,4|| align=right|5,138|| align=right|0,039|| align=right|21,55|| align=right|11,65||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37301)||2001 CA39|| align=right|11,6|| align=right|5,172|| align=right|0,054|| align=right|20,37|| align=right|11,77||JUT||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37302)||2001 EG11|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,205|| align=right|5,55|| align=right|4,133||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37303)||2001 EF23|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,080|| align=right|9,81|| align=right|4,416||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37304)||2001 EW23|| align=right|13,7|| align=right|3,026|| align=right|0,164|| align=right|10,28|| align=right|5,262||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37305)||2001 HF55|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,070|| align=right|7,14|| align=right|3,529||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37306)||2001 KW46|| align=right|13,4|| align=right|2,545|| align=right|0,224|| align=right|17,69|| align=right|4,060||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37307)||2001 LG16|| align=right|16,0|| align=right|2,169|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|3,193||MBA||13. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37308)||2001 OP16|| align=right|16,4|| align=right|2,122|| align=right|0,324|| align=right|5,59|| align=right|3,090||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37309)||2001 OX62|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,131|| align=right|15,05|| align=right|4,296||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37310)||2001 OE107|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,088|| align=right|5,80|| align=right|3,511||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37311)||2001 PH28|| align=right|14,6|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|0,83|| align=right|5,303||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37312)||2001 PJ62|| align=right|12,9|| align=right|3,082|| align=right|0,082|| align=right|9,98|| align=right|5,409||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37313)||2001 QC|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,013|| align=right|11,50|| align=right|5,408||MBA||16. srpna 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(37314)||2001 QP|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,447|| align=right|25,86|| align=right|4,092||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37315)||2001 QQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,142|| align=right|3,68|| align=right|3,446||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37316)||2001 QS28|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,212|| align=right|7,62|| align=right|4,677||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37317)||2001 QT31|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,182|| align=right|14,66|| align=right|4,257||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37318)||2001 QZ31|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,166|| align=right|12,85|| align=right|4,092||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37319)||2001 QL37|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,208|| align=right|8,06|| align=right|4,660||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37320)||2001 QF51|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|2,60|| align=right|3,405||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37321)||2001 QX69|| align=right|13,9|| align=right|2,654|| align=right|0,172|| align=right|12,76|| align=right|4,322||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37322)||2001 QM76|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,112|| align=right|8,57|| align=right|4,214||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37323)||2001 QY76|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,217|| align=right|3,66|| align=right|4,137||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37324)||2001 QN77|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,275|| align=right|12,98|| align=right|4,264||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37325)||2001 QG78|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,181|| align=right|8,69|| align=right|4,533||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37326)||2001 QA79|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,142|| align=right|6,23|| align=right|5,538||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37327)||2001 QG79|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|8,89|| align=right|4,124||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37328)||2001 QN99|| align=right|13,3|| align=right|2,579|| align=right|0,124|| align=right|13,26|| align=right|4,140||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37329)||2001 QW108|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,478|| align=right|29,45|| align=right|4,161||MBA||23. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37330)||2001 QN136|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,100|| align=right|9,25|| align=right|5,152||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37331)||2001 QY138|| align=right|14,2|| align=right|2,708|| align=right|0,111|| align=right|12,72|| align=right|4,455||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37332)||2001 QJ140|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,099|| align=right|12,66|| align=right|4,167||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37333)||2001 QU178|| align=right|15,6|| align=right|2,175|| align=right|0,200|| align=right|3,11|| align=right|3,208||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37334)||2001 QW197|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,151|| align=right|5,14|| align=right|5,517||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37335)||2001 QX268|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,115|| align=right|7,66|| align=right|3,696||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37336)||2001 RM|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,485|| align=right|36,64|| align=right|3,381||AMR||6. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37337)||2001 RH72|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|16,11|| align=right|5,600||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37338)||2001 RF93|| align=right|13,5|| align=right|3,415|| align=right|0,103|| align=right|12,92|| align=right|6,311||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37339)||2001 RQ94|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,090|| align=right|1,91|| align=right|4,369||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37340)||2001 RY120|| align=right|14,3|| align=right|2,745|| align=right|0,037|| align=right|3,11|| align=right|4,548||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37341)||2001 SO16|| align=right|17,1|| align=right|2,404|| align=right|0,149|| align=right|7,04|| align=right|3,726||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37342)||2001 SA22|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,133|| align=right|7,01|| align=right|4,126||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37343)||2001 SG27|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,187|| align=right|0,96|| align=right|4,128||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37344)||2001 SS54|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,133|| align=right|23,96|| align=right|5,613||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37345)||2001 SV153|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,188|| align=right|4,16|| align=right|5,602||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37346)||2001 SU154|| align=right|14,2|| align=right|2,896|| align=right|0,031|| align=right|1,16|| align=right|4,928||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37347)||2001 SB287|| align=right|14,0|| align=right|2,549|| align=right|0,183|| align=right|16,65|| align=right|4,070||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37348)||2001 SH289|| align=right|15,1|| align=right|2,314|| align=right|0,252|| align=right|7,13|| align=right|3,519||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37349)||2001 SV291|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,141|| align=right|12,80|| align=right|4,274||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37350)||2001 TU19|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|4,180||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37351)||2001 TE36|| align=right|13,4|| align=right|2,355|| align=right|0,164|| align=right|11,34|| align=right|3,613||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37352)||2001 TW64|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,059|| align=right|3,06|| align=right|4,298||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37353)||2001 TG66|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,197|| align=right|6,25|| align=right|3,613||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37354)||2001 TN107|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,176|| align=right|3,98|| align=right|3,742||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37355)||2001 TQ116|| align=right|13,6|| align=right|2,994|| align=right|0,132|| align=right|9,67|| align=right|5,181||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37356)||2001 TY187|| align=right|13,8|| align=right|3,260|| align=right|0,086|| align=right|3,32|| align=right|5,886||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37357)||2001 TD196|| align=right|13,5|| align=right|3,254|| align=right|0,025|| align=right|22,11|| align=right|5,868||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37358)||2001 UM10|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,211|| align=right|2,45|| align=right|3,669||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(37359)||2001 UM17|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,332|| align=right|4,59|| align=right|3,310||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(37360)||2001 UZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,159|| align=right|0,039|| align=right|7,89|| align=right|5,615||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37361)||2001 UW46|| align=right|14,7|| align=right|2,894|| align=right|0,037|| align=right|2,40|| align=right|4,923||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37362)||2001 UM65|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,190|| align=right|5,20|| align=right|3,760||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37363)||2001 UU94|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,091|| align=right|12,00|| align=right|3,587||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37364)||2001 UW118|| align=right|17,4|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|5,57|| align=right|3,703||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37365)||2001 UG153|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,081|| align=right|1,54|| align=right|3,771||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37366)||2001 UZ157|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,082|| align=right|4,49|| align=right|3,639||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37367)||2001 VC|| align=right|15,4|| align=right|2,196|| align=right|0,338|| align=right|22,79|| align=right|3,254||MBA||6. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37368)||2001 VR|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,316|| align=right|28,60|| align=right|4,073||MBA||7. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37369)||2001 VV|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,109|| align=right|15,15|| align=right|4,191||MBA||6. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37370)||2001 VM9|| align=right|13,7|| align=right|2,807|| align=right|0,168|| align=right|2,03|| align=right|4,701||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37371)||2001 VR27|| align=right|13,4|| align=right|2,664|| align=right|0,280|| align=right|15,22|| align=right|4,347||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37372)||2001 VF33|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,096|| align=right|4,24|| align=right|4,342||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37373)||2001 VM34|| align=right|14,2|| align=right|2,523|| align=right|0,174|| align=right|1,21|| align=right|4,007||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37374)||2001 VA37|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,186|| align=right|3,33|| align=right|5,701||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37375)||2001 VY39|| align=right|13,6|| align=right|2,857|| align=right|0,218|| align=right|16,65|| align=right|4,828||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37376)||2001 VD42|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|4,607||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37377)||2001 VP46|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,168|| align=right|9,02|| align=right|4,143||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37378)||2001 VU76|| align=right|14,9|| align=right|1,846|| align=right|0,139|| align=right|23,29|| align=right|2,507||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37379)||2001 VP92|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,166|| align=right|11,54|| align=right|5,296||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37380)||2001 VF94|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,193|| align=right|13,32|| align=right|5,697||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37381)||2001 VZ119|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,189|| align=right|3,61|| align=right|3,515||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37382)||2001 VR120|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,136|| align=right|7,49|| align=right|3,551||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37383)||2001 VM122|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,168|| align=right|10,58|| align=right|4,585||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(37384)||2001 WU1|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,570|| align=right|20,60|| align=right|5,569||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37385)||2001 WP27|| align=right|13,5|| align=right|3,227|| align=right|0,048|| align=right|15,78|| align=right|5,796||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37386)||2001 WG29|| align=right|14,5|| align=right|2,445|| align=right|0,139|| align=right|8,53|| align=right|3,822||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37387)||2001 WT29|| align=right|13,2|| align=right|2,709|| align=right|0,162|| align=right|15,14|| align=right|4,459||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37388)||2001 WJ36|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|8,88|| align=right|5,493||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37389)||2001 WR38|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|5,67|| align=right|4,221||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37390)||2001 WL49|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,207|| align=right|13,27|| align=right|4,314||MBA||30. listopadu 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(37391) Ebre||2001 XB|| align=right|14,6|| align=right|2,360|| align=right|0,230|| align=right|6,55|| align=right|3,624||MBA||1. prosince 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(37392) Yukiniall||2001 XP16|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,160|| align=right|9,50|| align=right|3,539||MBA||10. prosince 2001||Uccle||T. Pauwels; H. Boffin
|-
|(37393)||2001 XF24|| align=right|15,1|| align=right|2,181|| align=right|0,189|| align=right|6,14|| align=right|3,221||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37394)||2001 XK24|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,207|| align=right|7,51|| align=right|3,656||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37395)||2001 XJ30|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|6,17|| align=right|3,531||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37396)||2001 XM42|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,157|| align=right|8,30|| align=right|4,488||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37397)||2001 XP47|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|4,558||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37398)||2001 XY49|| align=right|14,6|| align=right|3,036|| align=right|0,012|| align=right|7,48|| align=right|5,289||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37399)||2001 XO61|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,209|| align=right|2,71|| align=right|3,792||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37400)||2001 XG67|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,119|| align=right|0,57|| align=right|5,811||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37401)||2001 XK74|| align=right|13,2|| align=right|3,090|| align=right|0,083|| align=right|15,92|| align=right|5,431||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37402)||2001 XB98|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,126|| align=right|3,61|| align=right|3,258||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37403)||2001 XV98|| align=right|13,2|| align=right|3,105|| align=right|0,225|| align=right|12,77|| align=right|5,471||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37404)||2001 XF99|| align=right|15,2|| align=right|2,254|| align=right|0,257|| align=right|7,85|| align=right|3,383||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37405)||2001 XT100|| align=right|14,4|| align=right|2,647|| align=right|0,182|| align=right|3,58|| align=right|4,307||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37406)||2001 XG103|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,141|| align=right|2,89|| align=right|3,204||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37407)||2001 XT113|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,029|| align=right|12,36|| align=right|4,433||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37408)||2001 XY114|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,166|| align=right|12,18|| align=right|5,115||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37409)||2001 XW115|| align=right|13,8|| align=right|2,430|| align=right|0,216|| align=right|5,00|| align=right|3,786||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37410)||2001 XQ118|| align=right|15,1|| align=right|2,330|| align=right|0,183|| align=right|5,72|| align=right|3,555||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37411)||2001 XH152|| align=right|15,7|| align=right|2,921|| align=right|0,070|| align=right|1,52|| align=right|4,991||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37412)||2001 XG183|| align=right|17,1|| align=right|2,396|| align=right|0,181|| align=right|1,94|| align=right|3,708||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37413)||2001 XB184|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|5,33|| align=right|4,500||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37414)||2001 XN191|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,039|| align=right|2,55|| align=right|5,307||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37415)||2001 XQ196|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|2,65|| align=right|3,691||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37416)||2001 XR196|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,065|| align=right|13,68|| align=right|5,451||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37417)||2001 XB197|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|2,46|| align=right|3,371||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37418)||2001 XD199|| align=right|16,8|| align=right|2,348|| align=right|0,145|| align=right|2,95|| align=right|3,598||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37419)||2001 XT199|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,121|| align=right|13,37|| align=right|5,416||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37420)||2001 XT215|| align=right|14,3|| align=right|2,946|| align=right|0,110|| align=right|10,22|| align=right|5,055||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37421)||2001 XC217|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,173|| align=right|6,15|| align=right|5,565||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37422)||2001 XF241|| align=right|14,5|| align=right|2,216|| align=right|0,188|| align=right|5,89|| align=right|3,297||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37423)||2001 XV251|| align=right|15,1|| align=right|2,343|| align=right|0,234|| align=right|3,52|| align=right|3,586||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37424)||2001 YA3|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,190|| align=right|12,68|| align=right|4,098||MBA||19. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37425)||2001 YM3|| align=right|14,4|| align=right|2,576|| align=right|0,257|| align=right|3,80|| align=right|4,135||MBA||19. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37426)||2001 YU69|| align=right|14,4|| align=right|3,025|| align=right|0,043|| align=right|11,09|| align=right|5,260||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37427)||2001 YJ82|| align=right|15,3|| align=right|2,265|| align=right|0,204|| align=right|2,94|| align=right|3,409||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37428)||2001 YX91|| align=right|15,2|| align=right|2,185|| align=right|0,215|| align=right|7,20|| align=right|3,230||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(37429)||2001 YE105|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,124|| align=right|3,74|| align=right|4,527||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37430)||2001 YN119|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,229|| align=right|7,85|| align=right|3,679||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(37431)||2002 AT7|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|4,15|| align=right|3,629||MBA||4. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(37432) Piszkéstető||2002 AE11|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,169|| align=right|5,47|| align=right|3,673||MBA||11. ledna 2002||Piszkesteto||K. Sarneczky; Z. Heiner
|-
|(37433)||2002 AA19|| align=right|13,6|| align=right|2,546|| align=right|0,280|| align=right|13,43|| align=right|4,062||MBA||8. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(37434)||2002 AQ25|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,103|| align=right|6,00|| align=right|5,532||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(37435)||2111 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,070|| align=right|10,54|| align=right|5,600||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37436)||2201 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,098|| align=right|4,50|| align=right|5,721||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37437)||2576 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,230|| align=right|5,08|| align=right|3,602||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37438)||2599 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,519|| align=right|0,130|| align=right|7,04|| align=right|3,997||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37439)||2610 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,185|| align=right|3,04|| align=right|4,017||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37440)||2612 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,251|| align=right|2,43|| align=right|5,626||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37441)||2700 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,511|| align=right|0,078|| align=right|3,01|| align=right|3,979||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37442)||2722 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,156|| align=right|14,96|| align=right|4,387||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37443)||2788 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,150|| align=right|0,155|| align=right|2,37|| align=right|5,590||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37444)||2793 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,234|| align=right|3,23|| align=right|3,621||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37445)||3056 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|3,706||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37446)||4067 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,170|| align=right|1,63|| align=right|5,656||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37447)||4162 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,074|| align=right|2,56|| align=right|4,127||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37448)||4218 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,251|| align=right|4,69|| align=right|4,330||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37449)||4235 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,138|| align=right|4,33|| align=right|3,346||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37450)||4257 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,137|| align=right|5,85|| align=right|3,631||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37451)||4280 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,514|| align=right|0,104|| align=right|2,28|| align=right|3,986||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37452) Spirit||4282 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,947|| align=right|0,221|| align=right|8,28|| align=right|7,839||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37453)||4311 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,140|| align=right|3,31|| align=right|3,644||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37454)||4636 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,066|| align=right|14,05|| align=right|5,610||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37455)||4727 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,197|| align=right|0,032|| align=right|8,13|| align=right|5,716||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37456)||4790 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,077|| align=right|2,13|| align=right|4,486||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37457)||4793 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,171|| align=right|1,84|| align=right|3,616||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37458)||5008 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,026|| align=right|7,35|| align=right|3,654||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37459)||6037 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,524|| align=right|0,224|| align=right|10,22|| align=right|4,008||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37460)||6102 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|1,80|| align=right|3,674||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37461)||6112 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,241|| align=right|1,12|| align=right|3,710||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37462)||6293 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,099|| align=right|0,82|| align=right|4,008||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37463)||6338 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,061|| align=right|6,46|| align=right|3,617||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37464)||6352 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,087|| align=right|1,60|| align=right|4,947||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37465)||6618 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|2,33|| align=right|3,675||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37466)||6727 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,229|| align=right|13,61|| align=right|3,721||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37467)||6753 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|3,09|| align=right|4,470||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37468)||6782 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,133|| align=right|2,85|| align=right|3,346||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37469)||6833 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,914|| align=right|0,079|| align=right|1,87|| align=right|4,973||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37470)||6834 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,132|| align=right|0,172|| align=right|2,97|| align=right|5,543||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37471)||7082 P-L|| align=right|15,0|| align=right|1,954|| align=right|0,097|| align=right|22,13|| align=right|2,730||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37472)||7613 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,099|| align=right|7,22|| align=right|5,615||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37473)||9066 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,185|| align=right|4,78|| align=right|3,351||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37474)||9618 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,148|| align=right|2,22|| align=right|4,445||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37475)||1038 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,255|| align=right|3,14|| align=right|4,049||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37476)||1107 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,015|| align=right|0,082|| align=right|2,37|| align=right|5,235||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37477)||1110 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,126|| align=right|5,10|| align=right|4,453||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37478)||1120 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,051|| align=right|4,53|| align=right|4,592||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37479)||1130 T-1|| align=right|16,5|| align=right|1,998|| align=right|0,279|| align=right|7,75|| align=right|2,824||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37480)||1149 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,096|| align=right|5,02|| align=right|4,512||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37481)||1209 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,130|| align=right|4,19|| align=right|4,618||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37482)||2114 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,115|| align=right|14,11|| align=right|4,445||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37483)||2125 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,904||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37484)||2174 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|2,89|| align=right|3,474||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37485)||2211 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,025|| align=right|0,125|| align=right|6,63|| align=right|5,261||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37486)||2282 T-1|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,173|| align=right|8,60|| align=right|5,356||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37487)||3150 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,160|| align=right|5,01|| align=right|3,503||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37488)||3203 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,085|| align=right|5,07|| align=right|3,459||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37489)||4396 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,032|| align=right|6,15|| align=right|4,486||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37490)||1082 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,161|| align=right|2,63|| align=right|4,470||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37491)||1112 T-2|| align=right|15,7|| align=right|3,056|| align=right|0,171|| align=right|0,35|| align=right|5,342||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37492)||1115 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,140|| align=right|5,58|| align=right|3,362||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37493)||1171 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,090|| align=right|9,68|| align=right|5,132||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37494)||1174 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,056|| align=right|8,76|| align=right|5,248||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37495)||1226 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,040|| align=right|5,06|| align=right|5,532||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37496)||1287 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,072|| align=right|11,98|| align=right|5,454||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37497)||1330 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,092|| align=right|1,11|| align=right|3,389||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37498)||1507 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|6,82|| align=right|3,424||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37499)||2033 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,188|| align=right|0,100|| align=right|13,55|| align=right|5,691||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37500)||2118 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,039|| align=right|3,49|| align=right|4,497||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37501)||2130 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,133|| align=right|9,25|| align=right|4,411||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37502)||2257 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,466|| align=right|0,131|| align=right|3,45|| align=right|3,872||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37503)||2288 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,185|| align=right|2,27|| align=right|5,427||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37504)||3052 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,259|| align=right|3,86|| align=right|5,444||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37505)||3062 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,146|| align=right|2,94|| align=right|5,213||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37506)||3107 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,004|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|5,206||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37507)||3141 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|2,60|| align=right|3,759||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37508)||3190 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,110|| align=right|9,47|| align=right|4,628||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37509)||3192 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,251|| align=right|7,67|| align=right|5,363||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37510)||3235 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,069|| align=right|6,14|| align=right|5,421||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37511)||3303 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|3,00|| align=right|3,787||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37512)||4197 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,143|| align=right|3,09|| align=right|3,424||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37513)||5068 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,240|| align=right|11,41|| align=right|4,292||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37514)||1118 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,071|| align=right|8,34|| align=right|5,638||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37515)||2008 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,174|| align=right|3,88|| align=right|3,814||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37516)||2027 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,112|| align=right|4,96|| align=right|3,286||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37517)||2134 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,196|| align=right|7,12|| align=right|4,603||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37518)||2410 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,079|| align=right|5,46|| align=right|3,817||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37519) Amphios||3040 T-3|| align=right|10,8|| align=right|5,201|| align=right|0,006|| align=right|25,47|| align=right|11,87||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37520)||3193 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,721|| align=right|0,187|| align=right|7,44|| align=right|4,488||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37521)||3280 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,154|| align=right|3,79|| align=right|3,848||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37522)||3367 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,037|| align=right|1,80|| align=right|4,618||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37523)||4076 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,214|| align=right|3,52|| align=right|5,474||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37524)||4375 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,020|| align=right|7,16|| align=right|4,639||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37525)||5127 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,187|| align=right|7,38|| align=right|3,909||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37526)||5721 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,084|| align=right|7,62|| align=right|4,621||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(37527)||1971 UJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,299|| align=right|12,74|| align=right|4,168||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(37528)||1975 SX|| align=right|14,8|| align=right|3,309|| align=right|0,148|| align=right|1,53|| align=right|6,019||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(37529)||1977 EL8|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|12,56|| align=right|4,165||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(37530)||1977 RP7|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,282|| align=right|11,58|| align=right|3,755||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(37531)||1978 VF7|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|3,53|| align=right|3,786||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37532)||1978 VL8|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,227|| align=right|18,23|| align=right|5,487||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37533)||1979 MX8|| align=right|14,5|| align=right|2,859|| align=right|0,061|| align=right|1,19|| align=right|4,835||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(37534)||1980 FL4|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,067|| align=right|7,86|| align=right|4,361||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37535)||1981 DP|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,115|| align=right|7,79|| align=right|3,507||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37536)||1981 EM2|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,135|| align=right|7,50|| align=right|3,529||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37537)||1981 EP2|| align=right|12,9|| align=right|3,027|| align=right|0,121|| align=right|15,28|| align=right|5,266||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37538)||1981 EK3|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,117|| align=right|5,90|| align=right|4,249||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37539)||1981 EY4|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|9,19|| align=right|4,232||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37540)||1981 ES7|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,162|| align=right|4,57|| align=right|3,504||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37541)||1981 EW7|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,133|| align=right|11,61|| align=right|4,247||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37542)||1981 EJ8|| align=right|15,0|| align=right|3,028|| align=right|0,166|| align=right|2,91|| align=right|5,269||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37543)||1981 ER8|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|4,220||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37544)||1981 EY16|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,153|| align=right|3,24|| align=right|3,507||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37545)||1981 EA18|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,057|| align=right|11,46|| align=right|5,311||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37546)||1981 ET20|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,142|| align=right|8,99|| align=right|4,261||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37547)||1981 EH22|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,090|| align=right|2,00|| align=right|4,219||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37548)||1981 EO30|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,171|| align=right|12,28|| align=right|4,222||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37549)||1981 ET30|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,052|| align=right|6,29|| align=right|3,519||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37550)||1981 EE31|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,271|| align=right|21,40|| align=right|3,547||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37551)||1981 EY34|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,117|| align=right|14,87|| align=right|4,216||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37552)||1981 EU39|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,056|| align=right|9,76|| align=right|4,232||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37553)||1981 EN43|| align=right|13,9|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|10,59|| align=right|5,328||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37554)||1981 ET44|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,54|| align=right|3,522||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37555)||1981 EG47|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|2,63|| align=right|4,200||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(37556) Svyaztie||1982 QP3|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,235|| align=right|5,41|| align=right|3,481||MBA||28. srpna 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; B. G. Marsden
|-
|(37557)||1984 JR|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|3,13|| align=right|3,684||MBA||9. května 1984||Palomar||J. Gibson
|-
|(37558)||1984 SG6|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,186|| align=right|12,86|| align=right|5,125||MBA||22. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(37559)||1985 UR|| align=right|14,1|| align=right|2,442|| align=right|0,201|| align=right|12,85|| align=right|3,816||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(37560)||1986 QK3|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|5,67|| align=right|3,561||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(37561)||1988 CR|| align=right|15,6|| align=right|1,944|| align=right|0,098|| align=right|22,96|| align=right|2,710||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37562)||1988 MA|| align=right|13,3|| align=right|2,368|| align=right|0,170|| align=right|23,50|| align=right|3,644||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(37563)||1988 SG2|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|8,60|| align=right|3,793||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(37564)||1988 TR3|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,193|| align=right|13,61|| align=right|5,701||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37565)||1988 VL3|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|14,51|| align=right|4,232||MBA||3. listopadu 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(37566)||1989 GY1|| align=right|13,4|| align=right|2,798|| align=right|0,170|| align=right|9,22|| align=right|4,679||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37567)||1989 SC3|| align=right|13,9|| align=right|2,334|| align=right|0,089|| align=right|12,47|| align=right|3,564||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37568)||1989 TP|| align=right|15,3|| align=right|1,796|| align=right|0,101|| align=right|22,76|| align=right|2,407||MBA||4. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(37569)||1989 UG|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,257|| align=right|6,73|| align=right|3,506||MBA||23. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37570)||1989 UD1|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,120|| align=right|6,35|| align=right|3,607||MBA||25. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37571)||1989 UE1|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,236|| align=right|1,51|| align=right|3,631||MBA||25. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(37572)||1989 UC5|| align=right|13,4|| align=right|5,273|| align=right|0,143|| align=right|9,36|| align=right|12,11||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(37573) Enricocaruso||1989 UB7|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,200|| align=right|3,17|| align=right|3,675||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(37574)||1990 QE6|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,224|| align=right|18,93|| align=right|4,348||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37575)||1990 QD7|| align=right|15,6|| align=right|2,735|| align=right|0,163|| align=right|5,22|| align=right|4,523||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37576)||1990 QW9|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,287|| align=right|11,29|| align=right|4,178||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37577)||1990 RG|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,199|| align=right|6,67|| align=right|3,327||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37578)||1990 RY2|| align=right|13,1|| align=right|3,927|| align=right|0,271|| align=right|2,36|| align=right|7,781||HLD||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37579)||1990 SO7|| align=right|15,0|| align=right|2,811|| align=right|0,135|| align=right|7,64|| align=right|4,711||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37580)||1990 SH8|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,079|| align=right|6,06|| align=right|3,318||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37581)||1990 SU15|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,222|| align=right|12,52|| align=right|4,438||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37582) Faraday||1990 TT3|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,154|| align=right|5,82|| align=right|3,414||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37583)||1990 TH8|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,134|| align=right|1,21|| align=right|3,409||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37584) Schleiden||1990 TC9|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,139|| align=right|4,29|| align=right|3,288||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37585)||1990 VQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,091|| align=right|7,15|| align=right|3,562||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37586)||1991 BP2|| align=right|13,4|| align=right|2,328|| align=right|0,204|| align=right|22,27|| align=right|3,551||MBA||23. ledna 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(37587)||1991 CK3|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,301|| align=right|17,51|| align=right|5,407||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(37588) Lynnecox||1991 GA2|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,256|| align=right|22,55|| align=right|3,791||MBA||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(37589)||1991 NN9|| align=right|14,1|| align=right|2,538|| align=right|0,176|| align=right|6,76|| align=right|4,042||MBA||9. července 1991||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(37590)||1991 RA14|| align=right|13,3|| align=right|3,942|| align=right|0,269|| align=right|7,87|| align=right|7,825||HLD||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37591)||1991 TD4|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,269|| align=right|17,92|| align=right|4,220||MBA||10. října 1991||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(37592)||1991 TG7|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,061|| align=right|5,18|| align=right|4,250||MBA||3. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37593)||1991 UJ|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,260|| align=right|4,93|| align=right|4,256||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37594)||1991 UJ1|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,086|| align=right|4,79|| align=right|4,497||MBA||29. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37595)||1991 UZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,979|| align=right|0,117|| align=right|11,12|| align=right|5,140||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37596)||1991 VV6|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,316|| align=right|21,53|| align=right|3,728||MBA||9. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37597)||1992 EH10|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,103|| align=right|0,62|| align=right|5,516||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37598)||1992 EL17|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,151|| align=right|5,12|| align=right|3,477||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37599)||1992 EH18|| align=right|13,9|| align=right|2,876|| align=right|0,113|| align=right|8,45|| align=right|4,877||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37600)||1992 EO20|| align=right|14,9|| align=right|2,851|| align=right|0,038|| align=right|4,75|| align=right|4,813||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(37601) Vicjen||1992 GC1|| align=right|13,6|| align=right|2,264|| align=right|0,240|| align=right|24,63|| align=right|3,405||MBA||3. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(37602)||1992 HD1|| align=right|15,4|| align=right|3,010|| align=right|0,262|| align=right|2,23|| align=right|5,220||MBA||24. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37603)||1992 HG1|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,127|| align=right|4,16|| align=right|3,432||MBA||24. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37604)||1992 OQ1|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,191|| align=right|4,21|| align=right|3,555||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37605)||1992 PN2|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|5,46|| align=right|3,720||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(37606)||1992 RX4|| align=right|15,3|| align=right|2,476|| align=right|0,252|| align=right|4,05|| align=right|3,896||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37607)||1992 RO7|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,197|| align=right|5,87|| align=right|3,635||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37608) Löns||1992 SY16|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,143|| align=right|8,33|| align=right|4,062||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(37609)||1992 WS4|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,157|| align=right|8,30|| align=right|4,099||MBA||25. listopadu 1992||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(37610)||1993 FP7|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,141|| align=right|9,28|| align=right|4,498||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37611)||1993 FR29|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,125|| align=right|8,02|| align=right|4,546||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37612)||1993 FJ37|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,102|| align=right|8,47|| align=right|4,540||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37613)||1993 FE40|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,145|| align=right|2,39|| align=right|4,488||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37614)||1993 FT47|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|3,90|| align=right|4,671||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37615)||1993 FX50|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,131|| align=right|4,99|| align=right|4,586||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37616)||1993 FK82|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,147|| align=right|8,95|| align=right|4,684||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(37617)||1993 NN1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,262|| align=right|4,35|| align=right|3,443||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37618)||1993 OD3|| align=right|13,6|| align=right|3,058|| align=right|0,088|| align=right|10,26|| align=right|5,347||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37619)||1993 OJ6|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,059|| align=right|9,66|| align=right|5,340||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37620)||1993 QA3|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,239|| align=right|4,95|| align=right|5,490||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37621)||1993 QT4|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|7,47|| align=right|3,450||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37622)||1993 QO8|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,209|| align=right|3,05|| align=right|3,607||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37623)||1993 RN4|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,064|| align=right|22,30|| align=right|5,708||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37624)||1993 RT8|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,203|| align=right|1,91|| align=right|3,645||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(37625)||1993 SR1|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,216|| align=right|3,86|| align=right|3,472||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37626)||1993 SG2|| align=right|15,0|| align=right|2,280|| align=right|0,152|| align=right|4,51|| align=right|3,443||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37627)||1993 TD|| align=right|14,3|| align=right|2,482|| align=right|0,185|| align=right|10,97|| align=right|3,909||MBA||11. října 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37628)||1993 TK17|| align=right|13,8|| align=right|3,251|| align=right|0,064|| align=right|22,29|| align=right|5,862||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37629)||1993 TX19|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,148|| align=right|2,48|| align=right|3,601||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37630)||1993 TM20|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,181|| align=right|2,29|| align=right|3,359||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37631)||1993 TT27|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,181|| align=right|5,79|| align=right|3,354||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37632)||1993 TT37|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,134|| align=right|7,67|| align=right|3,532||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37633)||1993 TG39|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|3,90|| align=right|3,546||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37634)||1993 UZ|| align=right|14,5|| align=right|1,926|| align=right|0,091|| align=right|20,54|| align=right|2,673||MBA||19. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(37635)||1993 UJ1|| align=right|14,6|| align=right|1,855|| align=right|0,085|| align=right|20,78|| align=right|2,525||MBA||20. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(37636)||1993 UQ4|| align=right|14,6|| align=right|2,261|| align=right|0,191|| align=right|3,88|| align=right|3,399||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37637)||1993 UZ5|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,034|| align=right|5,58|| align=right|3,474||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37638)||1993 VB|| align=right|19,4|| align=right|1,910|| align=right|0,520|| align=right|5,07|| align=right|2,640||APL PHA||6. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37639)||1993 VR1|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,120|| align=right|4,41|| align=right|3,541||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37640)||1993 WF|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,094|| align=right|5,51|| align=right|3,664||MBA||20. listopadu 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37641)||1994 AO3|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,157|| align=right|3,66|| align=right|3,769||MBA||15. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37642)||1994 AA6|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,177|| align=right|0,91|| align=right|3,806||MBA||6. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37643)||1994 AX6|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,213|| align=right|0,61|| align=right|3,658||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37644)||1994 BN3|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,171|| align=right|2,71|| align=right|3,783||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(37645)||1994 CM13|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,148|| align=right|6,74|| align=right|3,917||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37646)||1994 CS13|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,232|| align=right|10,25|| align=right|3,918||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37647)||1994 ES3|| align=right|14,3|| align=right|2,666|| align=right|0,113|| align=right|13,04|| align=right|4,351||MBA||15. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37648)||1994 EV6|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,092|| align=right|5,34|| align=right|3,881||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(37649)||1994 FC|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,260|| align=right|13,84|| align=right|4,005||MBA||19. března 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37650)||1994 FP|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,289|| align=right|22,57|| align=right|3,720||MBA||21. března 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(37651)||1994 GX|| align=right|16,1|| align=right|1,944|| align=right|0,074|| align=right|22,13|| align=right|2,710||MBA||3. dubna 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(37652)||1994 JS1|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,349|| align=right|19,42|| align=right|4,209||MBA||4. května 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother; T. B. Spahr
|-
|(37653)||1994 JJ4|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,082|| align=right|6,03|| align=right|4,360||MBA||3. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37654)||1994 JQ6|| align=right|16,0|| align=right|2,671|| align=right|0,131|| align=right|2,14|| align=right|4,364||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37655) Illapa||1994 PM|| align=right|17,7|| align=right|1,479|| align=right|0,753|| align=right|17,98|| align=right|1,798||APL PHA||1. srpna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(37656)||1994 PP6|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,107|| align=right|9,01|| align=right|5,299||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37657)||1994 PX14|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,110|| align=right|10,88|| align=right|5,153||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37658)||1994 PK18|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,164|| align=right|4,64|| align=right|4,796||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37659)||1994 PM20|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,117|| align=right|1,75|| align=right|5,060||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37660)||1994 PG22|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,109|| align=right|12,41|| align=right|4,628||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37661)||1994 PJ26|| align=right|15,6|| align=right|3,059|| align=right|0,217|| align=right|2,54|| align=right|5,349||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37662)||1994 PT26|| align=right|14,8|| align=right|2,928|| align=right|0,076|| align=right|2,85|| align=right|5,009||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37663)||1994 PT32|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,109|| align=right|11,20|| align=right|5,122||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37664)||1994 PF39|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,167|| align=right|17,47|| align=right|5,358||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37665)||1994 RH17|| align=right|15,0|| align=right|2,896|| align=right|0,069|| align=right|1,07|| align=right|4,928||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37666)||1994 SV7|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|5,391||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37667)||1994 SZ7|| align=right|15,5|| align=right|3,047|| align=right|0,091|| align=right|0,22|| align=right|5,317||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37668)||1994 SX9|| align=right|14,0|| align=right|3,077|| align=right|0,081|| align=right|9,98|| align=right|5,396||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37669)||1994 TH1|| align=right|13,1|| align=right|2,932|| align=right|0,117|| align=right|13,29|| align=right|5,020||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37670)||1994 TW12|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,117|| align=right|0,62|| align=right|3,739||MBA||10. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37671)||1994 UY11|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,302|| align=right|21,88|| align=right|3,684||MBA||31. října 1994||Palomar||PCAS
|-
|(37672)||1994 VC|| align=right|15,6|| align=right|2,155|| align=right|0,143|| align=right|1,38|| align=right|3,162||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37673)||1994 WR5|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,140|| align=right|2,38|| align=right|3,258||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37674)||1994 XH3|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,083|| align=right|5,38|| align=right|5,565||MBA||2. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37675)||1995 AJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,221|| align=right|8,37|| align=right|3,494||MBA||6. ledna 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(37676)||1995 BV11|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,201|| align=right|1,37|| align=right|3,241||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37677)||1995 CA1|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|5,34|| align=right|3,408||MBA||3. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37678) McClure||1995 CR1|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,293|| align=right|21,62|| align=right|3,710||MBA||3. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(37679)||1995 DH5|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,116|| align=right|1,36|| align=right|3,496||MBA||22. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37680)||1995 FD2|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,479||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37681)||1995 FB7|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,179|| align=right|3,17|| align=right|3,577||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37682)||1995 GZ6|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,171|| align=right|6,26|| align=right|3,503||MBA||4. dubna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37683)||1995 KK|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,197|| align=right|3,80|| align=right|3,580||MBA||19. května 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37684)||1995 NE|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,241|| align=right|5,42|| align=right|3,573||MBA||1. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37685)||1995 OU2|| align=right|12,0|| align=right|5,253|| align=right|0,126|| align=right|10,11|| align=right|12,04||JUT||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37686)||1995 OR3|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,133|| align=right|14,96|| align=right|4,653||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37687)||1995 QB10|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,037|| align=right|13,97|| align=right|4,222||MBA||30. srpna 1995||Socorro||R. Weber
|-
|(37688)||1995 ST17|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,105|| align=right|15,29|| align=right|4,260||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37689)||1995 SH70|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,083|| align=right|14,04|| align=right|4,318||MBA||27. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37690)||1995 UV16|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,213|| align=right|5,98|| align=right|4,176||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37691)||1995 UN74|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,201|| align=right|7,24|| align=right|4,542||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37692) Loribragg||1995 VX|| align=right|15,3|| align=right|2,916|| align=right|0,050|| align=right|1,42|| align=right|4,979||MBA||12. listopadu 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(37693)||1995 VQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,738|| align=right|0,110|| align=right|14,24|| align=right|4,530||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37694)||1995 WC6|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,141|| align=right|2,17|| align=right|4,467||MBA||26. listopadu 1995||Kleť||Klet
|-
|(37695)||1995 WT10|| align=right|16,3|| align=right|2,842|| align=right|0,076|| align=right|0,93|| align=right|4,790||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37696)||1995 WE27|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,188|| align=right|14,26|| align=right|5,720||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37697)||1995 YW4|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,045|| align=right|1,95|| align=right|4,929||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37698)||1995 YL8|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,072|| align=right|1,25|| align=right|4,911||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37699)||1996 AH1|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,172|| align=right|12,46|| align=right|5,677||MBA||13. ledna 1996||Kleť||Klet
|-
|(37700)||1996 AL3|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,037|| align=right|2,50|| align=right|5,186||MBA||10. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(37701)||1996 AR8|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,094|| align=right|7,91|| align=right|5,636||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37702)||1996 BB9|| align=right|14,2|| align=right|3,182|| align=right|0,238|| align=right|11,58|| align=right|5,676||MBA||20. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37703)||1996 CD1|| align=right|15,9|| align=right|1,977|| align=right|0,094|| align=right|21,25|| align=right|2,779||MBA||11. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37704)||1996 EK9|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,047|| align=right|1,17|| align=right|5,588||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37705)||1996 GD20|| align=right|15,4|| align=right|2,181|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|3,220||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37706)||1996 RN|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,175|| align=right|5,37|| align=right|3,533||MBA||8. září 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(37707)||1996 RK3|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,209|| align=right|5,13|| align=right|3,481||MBA||15. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37708)||1996 RX3|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,053|| align=right|6,19|| align=right|3,672||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(37709)||1996 RL4|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|11,61|| align=right|4,080||MBA||12. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(37710)||1996 RD12|| align=right|12,7|| align=right|5,241|| align=right|0,080|| align=right|9,56|| align=right|12,00||JUT||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37711)||1996 RP12|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,088|| align=right|6,74|| align=right|3,692||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37712)||1996 RD14|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,156|| align=right|6,25|| align=right|3,834||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37713)||1996 RY22|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,137|| align=right|1,51|| align=right|3,571||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37714)||1996 RK29|| align=right|12,4|| align=right|5,121|| align=right|0,188|| align=right|4,54|| align=right|11,59||JUT||11. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37715)||1996 RN31|| align=right|12,2|| align=right|5,128|| align=right|0,026|| align=right|8,91|| align=right|11,61||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37716)||1996 RP32|| align=right|12,0|| align=right|5,181|| align=right|0,067|| align=right|4,35|| align=right|11,80||JUT||15. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37717)||1996 RQ33|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,199|| align=right|22,91|| align=right|3,553||MBA||11. září 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37718)||1996 SR4|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,176|| align=right|5,23|| align=right|3,633||MBA||20. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37719)||1996 SG6|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,212|| align=right|2,89|| align=right|3,777||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37720)||1996 SH7|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,220|| align=right|2,85|| align=right|3,677||MBA||23. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(37721)||1996 TX8|| align=right|14,5|| align=right|2,301|| align=right|0,245|| align=right|24,27|| align=right|3,489||MBA||10. října 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(37722)||1996 TC13|| align=right|16,3|| align=right|2,653|| align=right|0,217|| align=right|4,78|| align=right|4,320||MBA||12. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37723)||1996 TX28|| align=right|15,1|| align=right|2,483|| align=right|0,077|| align=right|6,34|| align=right|3,912||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37724)||1996 TP30|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,204|| align=right|2,74|| align=right|3,766||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37725)||1996 TA35|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,184|| align=right|4,79|| align=right|3,579||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37726)||1996 TK36|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,228|| align=right|10,51|| align=right|3,627||MBA||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37727)||1996 TE39|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,115|| align=right|6,51|| align=right|3,536||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37728)||1996 TG39|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,247|| align=right|5,39|| align=right|3,621||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37729)||1996 TK54|| align=right|14,4|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|12,74|| align=right|4,201||MBA||14. října 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(37730)||1996 TA55|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,105|| align=right|5,05|| align=right|3,775||MBA||10. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37731)||1996 TY64|| align=right|16,2|| align=right|2,531|| align=right|0,137|| align=right|0,22|| align=right|4,025||MBA||5. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37732)||1996 TY68|| align=right|11,7|| align=right|5,220|| align=right|0,028|| align=right|15,49|| align=right|11,93||JUT||10. října 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(37733)||1996 UD1|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,169|| align=right|5,10|| align=right|3,517||MBA||16. října 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(37734)||1996 UR3|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,181|| align=right|4,76|| align=right|3,485||MBA||30. října 1996||Sormano||A. Testa; V. Giuliani
|-
|(37735)||1996 VL|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,256|| align=right|5,80|| align=right|3,574||MBA||1. listopadu 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(37736) jandl||1996 VU6|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,308|| align=right|7,71|| align=right|4,081||MBA||15. listopadu 1996||Kleť||Klet
|-
|(37737)||1996 VS13|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|0,89|| align=right|4,129||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37738)||1996 VM14|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,154|| align=right|1,34|| align=right|3,818||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37739)||1996 VC15|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,106|| align=right|0,68|| align=right|4,212||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37740)||1996 VU29|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,205|| align=right|4,53|| align=right|3,764||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(37741)||1996 WR1|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,161|| align=right|3,14|| align=right|4,002||MBA||30. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37742)||1996 WB2|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,186|| align=right|3,07|| align=right|4,376||MBA||30. listopadu 1996||Dossobuono||L. Lai
|-
|(37743)||1996 XQ|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,159|| align=right|5,93|| align=right|4,416||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(37744)||1996 XU14|| align=right|15,3|| align=right|1,964|| align=right|0,111|| align=right|16,31|| align=right|2,752||MBA||8. prosince 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(37745)||1996 XD22|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,087|| align=right|8,24|| align=right|4,522||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37746)||1996 XD32|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,104|| align=right|15,07|| align=right|4,342||MBA||14. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(37747)||1996 YS|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,222|| align=right|12,30|| align=right|5,517||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37748)||1997 AF2|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,159|| align=right|10,23|| align=right|4,555||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37749)||1997 AG18|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,128|| align=right|6,54|| align=right|4,435||MBA||12. ledna 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(37750)||1997 BZ|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,163|| align=right|10,51|| align=right|4,342||MBA||19. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37751)||1997 CH1|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,048|| align=right|4,82|| align=right|4,496||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37752)||1997 CR12|| align=right|14,6|| align=right|2,859|| align=right|0,098|| align=right|9,84|| align=right|4,833||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37753)||1997 CO13|| align=right|14,8|| align=right|2,878|| align=right|0,089|| align=right|0,95|| align=right|4,882||MBA||7. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(37754)||1997 CX15|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,012|| align=right|1,13|| align=right|4,816||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37755)||1997 EA|| align=right|14,6|| align=right|2,855|| align=right|0,150|| align=right|10,22|| align=right|4,824||MBA||1. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37756)||1997 EH11|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,112|| align=right|13,91|| align=right|4,369||MBA||3. března 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37757)||1997 EG26|| align=right|14,1|| align=right|2,718|| align=right|0,105|| align=right|12,05|| align=right|4,481||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37758)||1997 EB36|| align=right|15,0|| align=right|2,817|| align=right|0,027|| align=right|3,92|| align=right|4,727||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37759)||1997 EL36|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,095|| align=right|8,58|| align=right|4,562||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37760)||1997 EG41|| align=right|13,8|| align=right|2,797|| align=right|0,158|| align=right|8,11|| align=right|4,677||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37761)||1997 EN51|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,128|| align=right|0,47|| align=right|5,728||MBA||5. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37762)||1997 GU1|| align=right|15,2|| align=right|3,042|| align=right|0,141|| align=right|0,84|| align=right|5,305||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37763)||1997 GB3|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,080|| align=right|9,35|| align=right|5,357||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37764)||1997 GT3|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,087|| align=right|9,58|| align=right|5,356||MBA||2. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37765)||1997 GF11|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,081|| align=right|6,37|| align=right|5,473||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37766)||1997 GM11|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,056|| align=right|9,01|| align=right|5,425||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37767)||1997 GP16|| align=right|14,2|| align=right|2,893|| align=right|0,069|| align=right|2,63|| align=right|4,921||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37768)||1997 GV16|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,100|| align=right|9,83|| align=right|5,155||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37769)||1997 GJ18|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,063|| align=right|22,69|| align=right|5,589||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37770)||1997 GQ21|| align=right|14,7|| align=right|3,198|| align=right|0,079|| align=right|4,69|| align=right|5,719||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37771)||1997 GQ22|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,148|| align=right|12,92|| align=right|5,739||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37772)||1997 GF23|| align=right|12,9|| align=right|3,229|| align=right|0,089|| align=right|22,69|| align=right|5,801||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37773)||1997 GY24|| align=right|14,7|| align=right|3,001|| align=right|0,082|| align=right|3,53|| align=right|5,199||MBA||7. dubna 1997||Goodricke-Pigott||M. T. Chamberlin
|-
|(37774)||1997 GC25|| align=right|15,9|| align=right|2,964|| align=right|0,178|| align=right|0,47|| align=right|5,103||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37775)||1997 GY26|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,109|| align=right|0,99|| align=right|5,548||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37776)||1997 GW28|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,688||MBA||8. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37777)||1997 GE32|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,127|| align=right|7,98|| align=right|5,388||MBA||12. dubna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(37778)||1997 HE2|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,107|| align=right|3,60|| align=right|5,499||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37779)||1997 HE10|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,046|| align=right|2,06|| align=right|5,351||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37780)||1997 HO11|| align=right|15,0|| align=right|3,193|| align=right|0,118|| align=right|4,74|| align=right|5,705||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37781)||1997 HB13|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,054|| align=right|12,16|| align=right|5,490||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37782)||1997 JP11|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,129|| align=right|3,00|| align=right|4,883||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37783)||1997 MP2|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,115|| align=right|7,58|| align=right|4,572||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37784)||1997 SY2|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,159|| align=right|3,92|| align=right|3,483||MBA||23. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37785)||1997 SL15|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,177|| align=right|1,89|| align=right|3,395||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(37786)||1997 SS17|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,141|| align=right|4,57|| align=right|3,246||MBA||30. září 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(37787)||1997 SX24|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,135|| align=right|3,73|| align=right|3,507||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37788) Suchan||1997 SK34|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|3,523||MBA||25. září 1997||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(37789)||1997 UL16|| align=right|13,5|| align=right|5,257|| align=right|0,010|| align=right|0,46|| align=right|12,06||JUT||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37790)||1997 UX26|| align=right|12,8|| align=right|5,255|| align=right|0,085|| align=right|9,54|| align=right|12,05||JUT||27. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37791)||1997 VB4|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,075|| align=right|7,85|| align=right|3,538||MBA||7. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37792)||1997 VQ7|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,102|| align=right|2,00|| align=right|3,608||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37793)||1997 WE|| align=right|14,9|| align=right|2,148|| align=right|0,011|| align=right|2,98|| align=right|3,148||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37794)||1997 WP7|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,189|| align=right|0,60|| align=right|3,204||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37795)||1997 WC8|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,126|| align=right|4,54|| align=right|3,355||MBA||24. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37796)||1997 WK13|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,157|| align=right|5,02|| align=right|3,516||MBA||24. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37797)||1997 WU15|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,056|| align=right|2,62|| align=right|3,367||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37798)||1997 WU24|| align=right|17,2|| align=right|2,317|| align=right|0,162|| align=right|0,95|| align=right|3,527||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37799)||1997 WC31|| align=right|15,4|| align=right|2,183|| align=right|0,219|| align=right|2,66|| align=right|3,224||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37800)||1997 WW36|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,052|| align=right|4,00|| align=right|3,341||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(37801)||1997 WO47|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,145|| align=right|2,40|| align=right|3,425||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37802)||1997 XD11|| align=right|15,3|| align=right|2,225|| align=right|0,324|| align=right|6,12|| align=right|3,318||MBA||3. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37803)||1997 YY|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,217|| align=right|4,16|| align=right|3,418||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37804)||1997 YE4|| align=right|14,5|| align=right|2,211|| align=right|0,144|| align=right|3,80|| align=right|3,286||MBA||23. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37805)||1997 YM10|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,113|| align=right|8,80|| align=right|3,545||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37806)||1997 YQ11|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|7,77|| align=right|3,445||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37807)||1997 YZ12|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,157|| align=right|6,27|| align=right|3,454||MBA||27. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37808)||1997 YL14|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,077|| align=right|2,69|| align=right|3,564||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37809)||1997 YU15|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,225|| align=right|3,15|| align=right|3,636||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37810)||1997 YP17|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,126|| align=right|3,45|| align=right|3,635||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37811)||1998 AR4|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,218|| align=right|7,25|| align=right|3,491||MBA||6. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37812)||1998 AB6|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,226|| align=right|2,09|| align=right|3,668||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37813)||1998 AM6|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|3,05|| align=right|3,453||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37814)||1998 AT6|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,060|| align=right|7,31|| align=right|3,582||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37815)||1998 BK1|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,147|| align=right|3,36|| align=right|3,703||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37816)||1998 BT2|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,639||MBA||19. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37817)||1998 BV2|| align=right|14,7|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|1,94|| align=right|3,774||MBA||19. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37818)||1998 BC5|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,159|| align=right|3,60|| align=right|3,653||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37819)||1998 BE5|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|4,83|| align=right|3,527||MBA||20. ledna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(37820)||1998 BL8|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,220|| align=right|13,07|| align=right|3,581||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37821)||1998 BM8|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|12,04|| align=right|3,747||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37822)||1998 BQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,136|| align=right|6,19|| align=right|3,727||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37823)||1998 BS8|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,135|| align=right|3,16|| align=right|3,805||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37824)||1998 BU14|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|7,27|| align=right|3,560||MBA||25. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37825)||1998 BM17|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,180|| align=right|2,27|| align=right|3,737||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37826)||1998 BS24|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|3,42|| align=right|3,633||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37827)||1998 BR32|| align=right|14,0|| align=right|2,619|| align=right|0,179|| align=right|12,68|| align=right|4,238||MBA||29. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37828)||1998 BK33|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,052|| align=right|7,38|| align=right|3,711||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37829)||1998 BQ33|| align=right|15,0|| align=right|2,334|| align=right|0,157|| align=right|5,03|| align=right|3,565||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37830)||1998 BX33|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|24,60|| align=right|3,676||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37831)||1998 BH36|| align=right|15,1|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|8,90|| align=right|3,372||MBA||27. ledna 1998||Uccle||E. W. Elst
|-
|(37832)||1998 BA38|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,090|| align=right|7,92|| align=right|3,484||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37833)||1998 BL39|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,168|| align=right|7,20|| align=right|3,381||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37834)||1998 BG41|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,150|| align=right|7,32|| align=right|3,541||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37835)||1998 BC44|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,170|| align=right|5,68|| align=right|3,691||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(37836)||1998 BD44|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,092|| align=right|6,19|| align=right|3,677||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(37837)||1998 CA2|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|15,17|| align=right|4,167||MBA||9. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37838)||1998 DF|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,116|| align=right|4,70|| align=right|3,520||MBA||17. února 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(37839)||1998 DX1|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,084|| align=right|10,43|| align=right|3,833||MBA||19. února 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37840)||1998 DA3|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,149|| align=right|5,35|| align=right|3,686||MBA||20. února 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(37841)||1998 DQ4|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,087|| align=right|7,46|| align=right|3,638||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37842)||1998 DT4|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,086|| align=right|6,61|| align=right|3,678||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37843)||1998 DA6|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,146|| align=right|1,22|| align=right|3,771||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37844)||1998 DD6|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,180|| align=right|2,90|| align=right|3,770||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37845)||1998 DF6|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,501||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37846)||1998 DV6|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|5,39|| align=right|3,808||MBA||17. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37847)||1998 DH9|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,087|| align=right|15,09|| align=right|4,306||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37848)||1998 DB14|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,136|| align=right|12,98|| align=right|4,386||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37849)||1998 DP16|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|4,61|| align=right|3,889||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37850)||1998 DX21|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,024|| align=right|1,85|| align=right|4,242||MBA||22. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37851)||1998 DH26|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,119|| align=right|1,79|| align=right|3,794||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37852)||1998 DG32|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,084|| align=right|5,11|| align=right|3,326||MBA||22. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37853)||1998 DB35|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,820||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37854)||1998 EY11|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,201|| align=right|8,65|| align=right|3,653||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37855)||1998 EE12|| align=right|14,4|| align=right|2,310|| align=right|0,146|| align=right|6,02|| align=right|3,510||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37856)||1998 EV12|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,157|| align=right|3,16|| align=right|3,774||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37857)||1998 EV14|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,179|| align=right|15,63|| align=right|4,381||MBA||5. března 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(37858)||1998 EX15|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|3,666||MBA||3. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37859) Bobkoff||1998 FE3|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,107|| align=right|4,75|| align=right|4,306||MBA||23. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(37860)||1998 FP4|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,061|| align=right|21,57|| align=right|4,345||MBA||23. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37861)||1998 FA5|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,123|| align=right|11,40|| align=right|4,040||MBA||23. března 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37862)||1998 FR5|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|4,128||MBA||24. března 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37863)||1998 FB7|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,237|| align=right|5,80|| align=right|4,238||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37864)||1998 FJ10|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,184|| align=right|2,18|| align=right|4,012||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37865)||1998 FS15|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|13,85|| align=right|4,185||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37866)||1998 FU15|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,102|| align=right|2,09|| align=right|4,277||MBA||28. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37867)||1998 FO16|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,08|| align=right|3,774||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37868)||1998 FH18|| align=right|15,2|| align=right|2,410|| align=right|0,118|| align=right|1,90|| align=right|3,742||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37869)||1998 FN21|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,262|| align=right|4,53|| align=right|4,212||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37870)||1998 FJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,146|| align=right|2,16|| align=right|3,697||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37871)||1998 FB28|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,103|| align=right|2,46|| align=right|3,848||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37872)||1998 FW28|| align=right|16,0|| align=right|2,592|| align=right|0,096|| align=right|3,07|| align=right|4,172||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37873)||1998 FM29|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|14,84|| align=right|4,086||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37874)||1998 FX29|| align=right|15,4|| align=right|2,481|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,907||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37875)||1998 FV34|| align=right|15,8|| align=right|2,480|| align=right|0,113|| align=right|5,52|| align=right|3,905||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37876)||1998 FY37|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,098|| align=right|11,48|| align=right|4,019||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37877)||1998 FX41|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,092|| align=right|4,03|| align=right|4,228||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37878)||1998 FG43|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,161|| align=right|15,58|| align=right|4,598||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37879)||1998 FB47|| align=right|14,2|| align=right|2,701|| align=right|0,004|| align=right|5,98|| align=right|4,439||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37880)||1998 FP47|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,164|| align=right|6,72|| align=right|4,083||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37881)||1998 FL48|| align=right|15,4|| align=right|2,518|| align=right|0,039|| align=right|3,30|| align=right|3,995||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37882)||1998 FE49|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|7,75|| align=right|3,709||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37883)||1998 FA51|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,087|| align=right|15,08|| align=right|4,133||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37884)||1998 FH54|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,072|| align=right|5,81|| align=right|4,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37885)||1998 FG56|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,203|| align=right|7,80|| align=right|4,094||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37886)||1998 FH56|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,098|| align=right|5,89|| align=right|4,026||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37887)||1998 FQ58|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,174|| align=right|2,25|| align=right|4,018||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37888)||1998 FG59|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,078|| align=right|4,09|| align=right|4,565||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37889)||1998 FW59|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,120|| align=right|14,61|| align=right|4,120||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37890)||1998 FY59|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|4,249||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37891)||1998 FY60|| align=right|14,1|| align=right|2,538|| align=right|0,054|| align=right|14,58|| align=right|4,043||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37892)||1998 FA61|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,119|| align=right|14,78|| align=right|4,208||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37893)||1998 FR61|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,115|| align=right|1,48|| align=right|4,206||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37894)||1998 FE62|| align=right|13,9|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|14,31|| align=right|4,078||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37895)||1998 FJ62|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,338|| align=right|10,10|| align=right|4,586||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37896)||1998 FV62|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,075|| align=right|9,39|| align=right|5,123||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37897)||1998 FP64|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,315|| align=right|13,34|| align=right|4,124||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37898)||1998 FG65|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,219|| align=right|9,29|| align=right|4,257||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37899)||1998 FZ65|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,068|| align=right|1,84|| align=right|4,034||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37900)||1998 FF66|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,115|| align=right|3,78|| align=right|4,115||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37901)||1998 FW66|| align=right|14,7|| align=right|2,798|| align=right|0,199|| align=right|7,92|| align=right|4,680||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37902)||1998 FH67|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,064|| align=right|7,78|| align=right|3,860||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37903)||1998 FU67|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,127|| align=right|5,61|| align=right|4,041||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37904)||1998 FU68|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,124|| align=right|11,36|| align=right|4,310||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37905)||1998 FU70|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,028|| align=right|21,83|| align=right|4,088||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37906)||1998 FR73|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,164|| align=right|5,91|| align=right|3,667||MBA||28. března 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(37907)||1998 FD76|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|12,27|| align=right|4,071||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37908)||1998 FA78|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|6,75|| align=right|4,122||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37909)||1998 FT79|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,146|| align=right|12,80|| align=right|4,205||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37910)||1998 FS84|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,168|| align=right|15,14|| align=right|4,066||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37911)||1998 FA85|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,180|| align=right|13,15|| align=right|4,256||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37912)||1998 FG90|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,116|| align=right|4,54|| align=right|4,068||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37913)||1998 FO90|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,140|| align=right|3,67|| align=right|3,753||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37914)||1998 FK94|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|14,00|| align=right|4,092||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37915)||1998 FK101|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,135|| align=right|9,85|| align=right|4,177||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37916)||1998 FN101|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|12,07|| align=right|4,225||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37917)||1998 FJ103|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|7,90|| align=right|3,821||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37918)||1998 FD104|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,237|| align=right|16,08|| align=right|4,501||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37919)||1998 FO104|| align=right|13,7|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|11,89|| align=right|3,760||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37920)||1998 FC109|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,084|| align=right|4,26|| align=right|4,070||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37921)||1998 FM109|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,005|| align=right|4,49|| align=right|4,467||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37922)||1998 FQ109|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|5,25|| align=right|4,409||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37923)||1998 FD113|| align=right|13,4|| align=right|3,135|| align=right|0,117|| align=right|22,08|| align=right|5,551||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37924)||1998 FB114|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,120|| align=right|14,67|| align=right|4,286||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37925)||1998 FL114|| align=right|14,0|| align=right|2,632|| align=right|0,134|| align=right|11,32|| align=right|4,270||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37926)||1998 FX114|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,122|| align=right|11,08|| align=right|4,083||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37927)||1998 FS115|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,122|| align=right|13,39|| align=right|4,247||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37928)||1998 FO121|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,108|| align=right|2,29|| align=right|4,071||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37929)||1998 FY122|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,197|| align=right|15,67|| align=right|4,560||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37930)||1998 FG123|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,160|| align=right|13,35|| align=right|4,163||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37931)||1998 FG125|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,084|| align=right|13,43|| align=right|4,010||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37932)||1998 FF129|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|7,81|| align=right|4,230||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37933)||1998 FM140|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,130|| align=right|0,53|| align=right|5,380||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37934)||1998 FO141|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,201|| align=right|13,37|| align=right|4,136||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37935)||1998 GW|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|8,29|| align=right|4,149||MBA||3. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37936)||1998 GH1|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,179|| align=right|8,33|| align=right|4,663||MBA||4. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(37937)||1998 GA9|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,073|| align=right|15,75|| align=right|4,245||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37938)||1998 GH9|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,062|| align=right|14,07|| align=right|4,339||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37939) Hašler||1998 HA|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,092|| align=right|15,04|| align=right|4,125||MBA||16. dubna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(37940)||1998 HA4|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,161|| align=right|5,19|| align=right|4,058||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37941)||1998 HS6|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,042|| align=right|7,10|| align=right|4,500||MBA||22. dubna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37942)||1998 HY8|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,148|| align=right|4,58|| align=right|4,100||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37943)||1998 HF18|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,082|| align=right|5,26|| align=right|4,073||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37944)||1998 HK19|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,153|| align=right|8,68|| align=right|4,104||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37945)||1998 HP19|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,167|| align=right|11,02|| align=right|4,148||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37946)||1998 HH20|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,127|| align=right|14,88|| align=right|3,860||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37947)||1998 HJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,027|| align=right|1,91|| align=right|4,094||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37948)||1998 HN23|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,067|| align=right|14,65|| align=right|4,153||MBA||25. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37949)||1998 HD29|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,126|| align=right|11,76|| align=right|4,185||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37950)||1998 HU33|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,116|| align=right|4,64|| align=right|4,214||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37951)||1998 HE42|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|4,88|| align=right|4,191||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37952)||1998 HW45|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,181|| align=right|3,56|| align=right|4,101||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37953)||1998 HX46|| align=right|14,9|| align=right|2,703|| align=right|0,030|| align=right|5,98|| align=right|4,444||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37954)||1998 HF47|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,220|| align=right|13,78|| align=right|4,578||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37955)||1998 HK50|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,702||MBA||29. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37956)||1998 HO53|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,092|| align=right|2,18|| align=right|4,044||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37957)||1998 HJ54|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,128|| align=right|8,28|| align=right|4,553||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37958)||1998 HR57|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,164|| align=right|1,80|| align=right|4,146||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37959)||1998 HM62|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,029|| align=right|2,86|| align=right|4,191||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37960)||1998 HP64|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,195|| align=right|3,45|| align=right|4,217||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37961)||1998 HG71|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,152|| align=right|17,49|| align=right|4,031||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37962)||1998 HW74|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,121|| align=right|7,44|| align=right|4,090||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37963)||1998 HF79|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,123|| align=right|3,53|| align=right|4,035||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37964)||1998 HR84|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,072|| align=right|14,48|| align=right|4,236||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37965)||1998 HH89|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,068|| align=right|8,82|| align=right|4,575||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37966)||1998 HO90|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|21,24|| align=right|5,671||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37967)||1998 HG93|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,078|| align=right|13,20|| align=right|4,142||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37968)||1998 HB94|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,133|| align=right|12,58|| align=right|4,086||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37969)||1998 HW97|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,148|| align=right|6,92|| align=right|4,072||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37970)||1998 HG100|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,101|| align=right|15,12|| align=right|4,149||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37971)||1998 HS102|| align=right|14,4|| align=right|3,039|| align=right|0,214|| align=right|2,31|| align=right|5,298||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37972)||1998 HJ105|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,081|| align=right|5,65|| align=right|4,171||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37973)||1998 HG106|| align=right|14,2|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|10,17|| align=right|4,674||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37974)||1998 HE115|| align=right|14,8|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|12,93|| align=right|5,161||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37975)||1998 HB118|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,133|| align=right|10,30|| align=right|4,491||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37976)||1998 HC118|| align=right|13,6|| align=right|2,597|| align=right|0,044|| align=right|10,32|| align=right|4,185||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37977)||1998 HC123|| align=right|12,6|| align=right|3,137|| align=right|0,194|| align=right|20,17|| align=right|5,556||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37978)||1998 HR124|| align=right|14,1|| align=right|2,852|| align=right|0,180|| align=right|18,55|| align=right|4,817||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37979)||1998 HG125|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|14,57|| align=right|4,201||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37980)||1998 HH126|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|13,88|| align=right|4,084||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37981)||1998 HD130|| align=right|14,3|| align=right|2,838|| align=right|0,142|| align=right|17,62|| align=right|4,780||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37982)||1998 HB132|| align=right|14,6|| align=right|2,479|| align=right|0,028|| align=right|5,66|| align=right|3,902||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37983)||1998 HB136|| align=right|14,8|| align=right|2,489|| align=right|0,135|| align=right|9,12|| align=right|3,926||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37984)||1998 HA138|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,150|| align=right|9,38|| align=right|4,656||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37985)||1998 HF144|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|4,387||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37986)||1998 HQ144|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,235|| align=right|12,66|| align=right|4,354||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37987)||1998 HO145|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,095|| align=right|4,06|| align=right|4,090||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37988)||1998 HB153|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,083|| align=right|15,07|| align=right|4,033||MBA||23. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37989)||1998 HZ153|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|8,68|| align=right|4,549||MBA||28. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37990)||1998 KN4|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,180|| align=right|11,00|| align=right|4,341||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37991)||1998 KZ5|| align=right|14,5|| align=right|3,230|| align=right|0,263|| align=right|2,56|| align=right|5,803||MBA||24. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(37992)||1998 KP6|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,086|| align=right|7,29|| align=right|4,510||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37993)||1998 KM8|| align=right|14,0|| align=right|2,842|| align=right|0,210|| align=right|8,91|| align=right|4,790||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37994)||1998 KV12|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,138|| align=right|12,16|| align=right|4,296||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37995)||1998 KG24|| align=right|14,3|| align=right|2,846|| align=right|0,098|| align=right|14,46|| align=right|4,801||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37996)||1998 KE27|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,113|| align=right|7,11|| align=right|4,091||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37997)||1998 KW30|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,159|| align=right|10,02|| align=right|5,124||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37998)||1998 KF34|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,149|| align=right|4,75|| align=right|4,218||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(37999)||1998 KL34|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,209|| align=right|5,40|| align=right|4,265||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(38000)||1998 KK35|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|10,12|| align=right|5,151||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek